El acrónimo TMP puede referirse a:
 Timidina monofosfato o TMP, uno de los nucleótidos que componen las moléculas de DNA.
 Steyr TMP, un subfusil fabricado por la compañía Steyr Mannlicher.
 El formato de archivo .tmp, que identifica un archivo creado temporalmente.
 Las siglas de la trimetoprima, un antibiótico.